Ри́чард Кит Хе́рринг (, 12 июля 1967, Поклингтон, Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия) — английский писатель, актёр и стендап комик. Автор и соавтор более двенадцати книг.

Биография 
Ричард Херринг родился в Поклингтон, Восточный Йоркшир, и вырос в Чеддер, графство Сомерсет. Учился в школе, где директором был его отец. Позже, это событие ляжет в основу одного из его выступлений — «Сын директора».

Херринг жертвовал деньги благотворительному фонду Scope с 2003 года. В 2012 году стал одним из его покровителей. Так же участвует в других благотворительных акциях, собирая пожертвования на своих выступлениях. В 2011 году был номинирован на Just Giving Life Time Achievement Award, за его большой вклад в оказании помощи Scope.

В 2010 году стал заслуженным сторонником Британской гуманистической ассоциации.

Личная жизнь 
Был в отношениях с Джулией Савалией. В апреле 2012 года женился на актрисе Кетрин Уилкинс. Их дочь Фиби Херринг родилась в феврале 2015 года.

Карьера 
Херринг начинал свою карьеру комика в дуете с Стюартом Ли. Дуэт Lee and Herring получил признание и симпатию со стороны BBC, что построило крепкий фундамент для дальнейшей работы в жанре комедии. В свои номера комики воплощали две контрастные личности: один интеллектуальный и рациональный (Ли), а другой ненормальный и очаровательный (Херринг). В основном Ли и Херринг появлялись на BBC Radio 4, иногда на телевидении в качестве адаптированных юмористических номеров. В 1992 и 1993 году они написали и исполнили Lionel Nimrod's Inexplicable World для BBC Radio 4. Для BBC Radio 1, они написали и исполнили шоу Fist of Fun, которое в 1995 было переделано для телевидения. В 2011 было объявлено о выходе шоу на DVD. Дуэт просуществовал 8 лет (1992-2000 гг.), после чего Ли и Херринг начали выступать сольно. В 2002 году Ли И Херринга можно увидеть вместе в сериале Доктор Кто. Херринг играл роль Renchard, Ли Carey.

По окончания сотрудничества с Ли, Херринг написал и исполнил шоу Talking Cock, позже выпущенного в виде книги. Книга получила успех и была переведена на несколько европейских языков, в том числе и на русский.

В 2010 году шоу Christ on a Bike: The Second Coming получило сомнительные оценки критиков, и стало предметом протестов со стороны христиан в Глазго. За критику христианства во многих своих шоу, Херринга, как и Ли, обвиняли в богохульстве. 

Во время творческого кризиса, начал писать свой блог Warming Up, который ведет по сей день на своем официальном сайте. Некоторые из идей блога были использованы в шоу Someone Likes Yoghurt. Первые 6 месяцев его блога были опубликованы в книге Bye Bye Balham (2008). Вторая часть The Box Lady and Other Pesticles Go, (2012). Записи с блога были также позаимствованы для книги How Not To Grow Up (2010) и стэндап шоу What is Love, Anyway? (2011).

Херринг является автором и соавтором множества подкастов, выпускаемых BBC Radio. Большинство из них просуществовало не более 2-х лет Так же ведет два собственных подкаста Richard Herring’s Edinburgh Fringe Podcast и Richard Herring’s Leicester Square Theatre Podcast. Выступая в роли ведущего, он берет интервью у других комиков и публичных личностей.
В Richard Herring’s Leicester Square Theatre Podcast были такие гости, как: Тим Минчин, Стюарт Ли, Адам Бакстон, Дэвид Митчелл, Армандо Iannucci, Стивен Фрай, Рассел Бренд. В одном из выпусков Стивен Фрай рассказал, что пытался покончить жизнь самоубийством. Историю освещали в новостях, включая BBC и Sky News.

DVD

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Комики Великобритании
Подкастеры Великобритании
Выпускники колледжа Святой Екатерины (Оксфорд)